Ву́лиця Кондратюка́ — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Сучасні назви 
 Вулиця Юрія Кондратюка — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Юрія Кондратюка — вулиця в місті Жашків.
 Вулиця Юрія Кондратюка — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Юрія Кондратюка — вулиця в місті Київ (Оболонський район).
 Вулиця Юрія Кондратюка — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Юрія Кондратюка — вулиця в місті Кременчук.
 Вулиця Кондратюка — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Кондратюка — вулиця у місті Луцьку.
 Вулиця Юрія Кондратюка — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Юрія Кондратюка — вулиця в місті Сміла.
 Вулиця Юрія Кондратюка — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці, названі на честь людей